Пло́щадь Геро́ев — название площадей в различных населённых пунктах государств мира.

Абхазия 

 Площадь Героев — площадь в Новом Афоне

Австрия 

 Площадь Героев — площадь в Вене

Венгрия 

 Площадь Героев — площадь в Будапеште
 Площадь Героев — площадь в Мишкольце

Германия 

 Площадь Героев — площадь в Берлине

Грузия 

 Площадь Героев — площадь в Тбилиси

Кипр 

 Площадь Героев — площадь в Лимасоле

Мали 

 Площадь Героев — площадь в Бамако

Мозамбик 

 Площадь Героев — площадь в Мапуту

Молдавия 

 Площадь Героев — площадь в Бендерах
 Площадь Героев — площадь в Кишинёве

Россия 

 Площадь Героев — площадь во Владикавказе
 Площадь Героев — площадь в Волгограде
 Площадь Героев — площадь в Дзержинске Нижегородской области
 Площадь Героев — площадь в Липецке
 Площадь Героев — площадь в Нижнем Новгороде
 Площадь Героев — площадь в Новороссийске Краснодарского края

Украина 

 Площадь Героев — площадь в Берегове Закарпатской области

Франция 

 Площадь Героев — площадь в Аррасе

См. также 

 Площадь Героев 21-й Армии — площадь в Октябрьском районе г Самара
 Площадь Героев Бреста
 Площадь Героев Великой Отечественной войны
 Площадь Героев гетто — площадь в Кракове
 Площадь Героев-Десантников — площадь в Пскове
 Площадь Героев Курской Битвы — площадь в Курске
 Площадь Героев-подводников — площадь в Вилючинске Камчатского края
 Площадь Героев России
 Площадь Героев Сталинграда
 Площадь Памяти Героев — площадь в Краснодаре
 Аллея Героев
 Улица Героев
 Переулок Героев
 Проспект Героев